Вјешки може бити:

 Вјешки (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Вјешки (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република